Landesregierung Wagner steht für folgende Landesregierungen in Österreich:

Kärnten:

Burgenland:

Siehe auch:
 Kabinett Wagner